FC Bulle is een Zwitserse voetbalclub uit Bulle, een plaats in het kanton Fribourg. De club werd in 1910 opgericht en speelt zijn thuiswedstrijden in het Stade de Bouleyres. In het seizoen 1981/82 en 1982/83 speelde de club in de Nationalliga A, daarna zakte FC Bulle weg naar de amateurreeksen.

Eindklasseringen

Resultaten

Trainers
 2019-heden  Pierre-Alain Suard
 2017-2019  Cédric Mora
 2014-2017  Duilio Servadio
 2013-2014  Hervé Bochud
 2012-2013  Daniel Monney
 2012-2012  Hervé Bochud
 2011-2012  Béla Bodonyi
 2009-2010  Stéphane Henchoz
 2009-2009  Jacques Descloux
 2006-2009  Steve Guillod
 2005-2006  Michel Sauthier
 2004-2005  Jochen Dries
 2002-2004  Steve Guillod
 1990-1993  Gilles Aubonney
 1988-1990  Pierre-Albert Chapuisat
 1986-1988  Claude Andrey

Externe links
 Officiële website

Bulle
Sport in Fribourg (kanton)